Georgi Petrow – bułgarski kierowca rajdowy
 Georgi Petrow (ur. 1954) – bułgarski zapaśnik
 Georgi Petrow (ur. 1974) – bułgarski piłkarz
 Georgi Petrow (ur. 1981) – bułgarski piłkarz